Die Liste der Länderspiele der papua-neuguineischen Fußballnationalmannschaft enthält alle Spiele der Papua-neuguineischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Da der Papua-neuguineische Fußballverband erst 1966 und viele Gegner noch später der FIFA beigetreten sind, werden viele Spiele – z. B. im Rahmen der Ozeanienmeisterschaften und Südpazifikspiele – von der FIFA nicht anerkannt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OM = Ozeanienmeisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der Mannschaft der Papua-Neuguineas
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der Mannschaft der Papua-Neuguineas
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden

Liste der Länderspiele

1963 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

Seit 2010

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Papua-Neuguinea spielte als bisher einzige ozeanische Mannschaft gegen Liberia und war erster Gegner für Niue.

Heimspielstädte

Einzelnachweise

Weblinks 
 Papua New Guinea International Matches (Stand: 19. Mai 2004, zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2005)
 FIFA-Statistik von Papua-Neuguinea

Papua-Neuguinea
!Landerspiele